Dielový potok může být:

 Dielový potok (přítok Chlebnického potoka) – levostranný přítok Chlebnického potoka v povodí Oravy.
 Dielový potok (přítok Sobraneckého potoka) – pravostranný přítok Sobraneckého potoka v povodí Uhu